Bussy-la-Pesle pode se referir a:
 Bussy-la-Pesle (Côte-d'Or)
 Bussy-la-Pesle (Nièvre)

Desambiguações de topônimos